Cervantes kan som auktorsförkortning betyda:

 Sandy D. Cervantes
 Vicente Cervantes

Robotskapade auktorsförkortningar